Sälgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sälgrund, Vörå, Österbotten, 
 Sälgrund, Kaskö, Österbotten, 
 Sälgrund, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Sälgrundet
Sälgrunden
Själgrund
Själgrundet
Själgrunden
Själagrundet
Själagrunden